La foresta incantata – film del 1945 diretto da Lew Landers
FernGully – La foresta incantata – altro titolo di FernGully - Le avventure di Zak e Crysta, film d'animazione del 1992